ARM Holdings, empresa de tecnologia coneguda pels seus processadors amb seu a Cambridge, Anglaterra 
 Advanced RISC Machines, família de microprocessadors
 ARM (motocicleta), marca de motocicletes fabricades a Sant Adrià de Besós durant els anys 80